Ла Корала има више значења:

 Ла Корала (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Корала (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику